A29 kan avse

 SS A29 – en spårvagnstyp i Stockholm

Motorvägar
 A29 (motorväg, Italien)
 A29 (motorväg, Tyskland)
 A-29 (motorväg, Spanien)
 A29 (Frankrike)
 Riksväg 29, Nederländerna